Begić bzw. Begič ist ein südslawischer Familienname und Nachname der folgenden Personen:

 Aida Begić (* 1976), bosnische Filmregisseurin und Drehbuchautorin.
 Alem Begic (* 1987), deutscher Boxer
 Ana Begić (* 1979), kroatische Schauspielerin
 Mirza Begić (* 1985), slowenischer Basketballspieler
 Pamela Begič (* 1994), slowenische Fußballspielerin
 Silvije Begić (* 1993), kroatischer Fußballspieler
 Vera Begić (* 1982), kroatische Diskuswerferin
 Zoran Begić (* 1966), bosnisch-kroatischer Sänger